Arcovenator est un genre éteint de dinosaures théropodes abélisauridés, qui vivait en Europe au Crétacé supérieur. 

Une seule espèce de ce genre est actuellement connue et décrite par ses restes fossiles : Arcovenator escotae. Le nom du genre fait référence à la rivière Arc, proche du lieu de découverte, et au qualificatif latin venator soit « chasseur », attesté par sa dentition de carnassier. Le nom spécifique escotae fait référence à la société d'autoroute qui a permis et partiellement financé les fouilles paléontologiques.

Description 
Comme tous les membres de la famille des Abelisauridae, Arcovenator était bipède, pourvu d'un gros crâne, haut et profond, apte à mordre et saisir avec ses dents courtes et acérées, ainsi que de petits bras à quatre doigts. Il mesurait  de longueur ce qui fait de lui un grand carnivore, soit prédateur, soit charognard (ses bras lui servant à s'accrocher aux côtes des dinosaures morts pour en extraire les viscères).

Découverte, controverse et classification 
Arcovenator a été découvert sur un chantier autoroutier en 2009, dans le Sud de la France par l'équipe du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence (où les ossements sont conservés), et étudié et publié par Thierry Tortosa  en 2013. L'holotype appartient à un même individu mais d'autres restes proviennent d'au moins deux autres individus. Ceci suggère que ce théropode était assez fréquent dans cette partie de la Provence durant les quelques centaines de milliers d'années qu'aurait pris la formation fluviatile dans laquelle furent découverts les restes. Ces derniers sont composés entre autres, d'une vertèbre caudale, d'un tibia et d'un péroné. Comme le crâne d'Arcovenator est très ornementé, il a été démontré qu'il appartenait aux abélisauridés, mettant fin à une importante controverse scientifique sur la présence ou non de ce groupe en Europe. Après une étude approfondie des fossiles, Thierry Tortosa a conclu qu'il était très proche du Majungasaurus malgache.

Arcovenator, Majungasaurus, Rahiolisaurus, Rajasaurus et Indosaurus sont des taxons valides qui appartiendraient, selon les analyses phylogénétiques, à la nouvelle sous-famille des majungasaurinés. Cette sous-famille aurait peuplé l'Europe, Madagascar et l'Inde contrairement aux brachyrostres (Abelisaurus, Aucausaurus, Carnotaurus, Ekrixinatosaurus, Ilokelesia, Pycnonemosaurus, Quilmesaurus, et Skorpiovenator) qui occupaient l'Amérique du Sud.

{| class="wikitable floatcenter"
|-
!Phylogénie des Abelisauridae présentée par Tortosa et al., 2013
|-
| {{Clade|style=font-size:100%; line-height:100%|label1=Abelisauridae|1={{clade
      |1=Kryptops
      |2=Rugops
      |3=Genusaurus
      |4=Abélisauridé MCF-PVPH-237
      |5=Xenotarsosaurus
      |6=Tarascosaurus
      |7=Abélisauridé de La Boucharde
      |label8= 
      |8={{clade
           |label1=Majungasaurinae
           |1=           |label2=Brachyrostra
           |2=}}}}}}
|}

 Paléo-écologie 
 Prédation
Pour Thierry Tortosa, Arcovenator avait un cou très puissant, indice qu'il chassait activement en mordant sa proie à de nombreuses reprises pour l'affaiblir. Vu sa taille, Arcovenator était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire.
 CompétitionArcovenator a sans doute côtoyé un autre carnivore : les droméosauridés Variraptor et/ou Pyroraptor . Ces derniers, deux fois plus petits, ne devaient pas constituer de menace pour lui et ne chassaient probablement pas les mêmes proies.

 Paléo-environnement Arcovenator vivait en France il y 74 millions d'années, à la fin du Crétacé. À cette époque, l'Europe était un archipel au climat tropical, et sa végétation comprenait surtout des gymnospermes comme le kaori, des fougères arborescentes et des ginkgoales. Sur ces îles, Arcovenator vivait aux côtés d'herbivores qui constituaient ses proies, tels que les titanosaures (Atsinganosaurus), le rhabdodontidé Rhabdodon ou le nodosauridé Struthiosaurus''.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 

 arcodino.fr/

Références taxinomiques

Notes et références 

Abelisauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2013